«Звезда» — пермская краевая общественно-политическая газета.

История 
Газета «Звезда» издаётся с 11 ноября (29 октября) 1917 года. Сначала под названием «Пролетарское знамя», а с 16 июня 1920 года стала называться «Звездой» в честь первой легальной газеты РСДРП.

Основными темами публикаций стали сельскохозяйственные успехи страны, работа трудовых коллективов и передовиков производства. Особенностью газеты этого периода было широкое взаимодействие с героями публикаций (работа выездных редакций), а также привлечение большого количества внештатных корреспондентов со всех уголков Урала.

Во время Великой Отечественной войны газета «Звезда» широко освещала события, происходящие в тылу, роль Урала в военной жизни страны. Журналисты рассказывали о героических подвигах военных.

В послевоенные годы основной темой газеты было восстановление народного хозяйства, отслеживалось выполнение плана пятилеток. На её страницах изображались все ключевые мероприятия жизни региона, а также актуальные проблемы и пути их решения.

В сентябре 1991 года учредителями «Звезды» вместо обкома КПСС стали Пермский областной Совет народных депутатов и журналистский коллектив редакции.

Независимой газета стала в октябре 1993 года, преобразовавшись затем в акционерное общество закрытого типа «Редакция газеты „Звезда“», акционерами которого являются сотрудники редакции.

За время работы издания выпущено более 31 000 номеров газеты.

 Учредитель и издатель: ЗАО «Редакция газеты „Звезда“».
 Главный редактор газеты «Звезда»: Наталья Копылова
 Редактор приложения «Звезда-online»: Мария Калинина.

Газета распространяется на территории Перми и Пермского края по подписке и в розницу.
Приложения: «Звезда-online», «Капитал-Weekly», «Усадьба», «Сельское Прикамье», «Политика», «Лукоморье», «Открытый урок», «Живой Журнал», «twitter»

Увековечение имени 
В честь газеты в Перми названа улица.

Награды 
В 2004 году издание получило премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт газеты

Газеты Пермского края
Газеты Перми
Газеты на русском языке
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»